Kuchi kan syfta på:
 Kuchi (folk) - nomader i Afghanistan

Geografi

Angola 

 Cuchi (vattendrag i Angola),

Kina 

 Kuche (häradshuvudort i Kina), Xinjiang, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar